Brinje je lahko:

 brinovo grmovje ali plodovi
 Brinje, ljubljanski mestni predel
 Brinje, Dol pri Ljubljani (Slovenija)
Brinje, Zalog (Ljubljana)
 Brinje, Šentrupert (Slovenija)
 Brinje, Liško-senjska županija (Hrvaška)
 Nogometni klub Brinje
Veliko Brinje, ledinsko ime na področju današnje Industrijske cone Moste pri Ljubljani